Cet article détaille les matchs du tour principal du Championnat du monde masculin de handball 2009 organisé au Croatie du  au .

Le Groupe 1 accueille les trois premiers du groupe A et les trois premiers du groupe B tandis que le Groupe 2 accueille les trois premiers du groupe C et les trois premiers du groupe D. 

Chaque équipe affronte les trois équipes de l’autre groupe et conserve les résultats acquis face aux deux équipes de son groupe préliminaire. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les trois autres disputent des matchs de classement : les troisièmes s’affrontent pour la , les quatrièmes pour la , les cinquièmes pour la  et les sixièmes pour la .

Groupe 1

Journée 1 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 2 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 3 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Groupe 2

Journée 1 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 2 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Journée 3 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Matchs de classement  à

Match pour la  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Match pour la  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Match pour la  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Match pour la  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat du monde masculin de handball 2009
 Tour préliminaire : groupe A, B, C, D
 Coupe du Président
 Phase à élimination directe

Championnat du monde masculin de handball 2009